Red Bull (deutsch ‚Roter Stier‘) steht für:
 Red Bull, Energy-Drink
 Red Bull GmbH, österreichischer Konsumgüterkonzern
 Red Bull, der letzte Apache, deutscher Stummfilm-Western von Phil Jutzi (1920)
 Red Bull Theatre

 die 34. US-Infanteriedivision

 eine Fahrrad-Marke von Rose Bikes
 eine Drehtabak-Marke des Herstellers Pöschl Tabak

Siehe auch: